A 17ª Edição da Taça Brasil sofreu uma grande reformulação em relação as anteriores, contemplando todas as regiões do país, e foi vencida pela Francana. Esta foi a segunda edição do torneio no ano de 1981.

Participantes

Tabela

Primeira fase

Grupo A 
 Belém, 2 a 4 de outubro

Grupo B 
 Blumenau, 9 a 11 de outubro

Grupo C 
 Porto Alegre, 16 a 18 de outubro

Grupo D 
 Belo Horizonte, 23 a 25 de outubro

Semifinal

Grupo E 
São Paulo, 6 a 11 de novembro

Grupo F 
Rio de Janeiro, 23 a 25 de novembro

Quadrangular final 
São Paulo, 4 a 6 de dezembro

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1981
Basquetebol de 1981 no Brasil